

Geografia
Antartide
 Monte Bayonne – montagna dell'Isola Alessandro I

Canada
 Bayonne – fiume canadese, affluente del San Lorenzo
Francia
Bayonne o Baiona – città dei Pirenei Atlantici (Nuova Aquitania)
Arrondissement di Bayonne – arrondissement della città di Bayonne
Stati Uniti d'America
 Bayonne – città della contea di Hudson (New Jersey)
 Bayonne – città fantasma della contea di Cherry (Nebraska)
 Ponte Bayonne – ponte ad arco che collega Bayonne e Staten Island

Persone
 Pierre Bayonne – calciatore haitiano

Sport
 Aviron Bayonnais Football Club (o semplicemente Bayonne) – società di calcio francese con sede a Bayonne
 Aviron Bayonnais Rugby Pro (o semplicemente Bayonne) – società di rugby francese con sede a Bayonne

Trasporti
 Aeroporto di Biarritz Bayonne Anglet – aeroporto francese situato sul territorio dei comuni di Anglet e Biarritz
 Stazione di Bayonne – stazione ferroviaria principale di Bayonne, in Francia

Pagine correlate 
 Bayon